Никлаус Вирт (, род. 15 февраля 1934 года) — швейцарский учёный, специалист в области информатики, один из известнейших теоретиков в области разработки языков программирования, профессор компьютерных наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ), лауреат премии Тьюринга 1984 года. Создатель и ведущий проектировщик языков программирования Паскаль, Модула-2, Оберон.

Биография 
Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 года в Винтертуре, в предместье Цюриха (Швейцария), в семье Вальтера Вирта, школьного учителя, и Хедвиг Вирт, урождённой Келлер.

В детстве Никлаус Вирт увлекался авиамоделизмом и постройкой ракет, увлечение электроникой и системами программного управления началось с разработки устройств дистанционного управления для моделей. В 1954 году поступил на факультет электроники Швейцарского федерального технологического института (ETH) в Цюрихе, где за четыре года получил степень бакалавра по электротехнике. Продолжил обучение в университете Лаваля (Квебек, Канада), в 1960 году получил степень магистра. Затем был приглашён в Калифорнийский университет в Беркли (США), где в 1963 году, под руководством профессора Гарри Хаски, защитил диссертацию, темой которой стал язык программирования  — расширение Алгола средствами языка Лисп.

Диссертация Вирта была замечена сообществом разработчиков языков программирования, и в том же 1963 году он был приглашён в Комитет по стандартизации Алгола IFIP (), который разрабатывал новый стандарт языка Алгол, впоследствии ставший Алголом-68. Вместе с Чарльзом Хоаром Вирт отстаивал в комитете линию на разработку умеренно модифицированной версии Алгола, свободной от недостатков исходного языка и дополненной минимумом действительно необходимых средств. Вирт и Хоар представили комитету язык  (W — от Wirth), представлявший собой именно такую переработку Алгола, но поддержки не встретили. По завершении работы комитета в 1968 году Вирт вошёл в число тех, кто критиковал Алгол-68, говоря о его недостаточной надёжности и чрезвычайной избыточности. Параллельно, с 1963 по 1967 годы Вирт работал ассистентом в Стэнфордском университете (США). Вместе с Джимом Уэльсом разработал и реализовал язык , предназначенный для программирования на платформе IBM/360 — алголоподобный язык, в который был введён ряд системно-зависимых возможностей, связанных с архитектурой IBM/360.

В 1967 году вернулся в звании доцента в Цюрихский университет, в 1968 году получил в ETH звание профессора компьютерных наук. В течение 31 года работал в ETH. Много занимался организационной деятельностью, совершенствуя систему обучения своего университета.

В 1970 году создал язык программирования Паскаль. В 1970-х годах разработал, вместе с Хоаром и Дейкстрой технологию структурного программирования. Вышедшая в 1971 году статья Вирта «Разработка программы методом пошагового уточнения» описала и обосновала ставшую впоследствии классической методологию разработки программного обеспечения «сверху вниз». Для переноса Паскаль-системы на различные вычислительные платформы в 1973 году с участием Вирта был разработан прототип виртуальной машины, исполняющей на любой платформе промежуточный «пи-код», в который предполагалось компилировать все программы.

В 1975 году разработал язык Модула, в котором реализовал идеи разработки модульных программ с хорошо определёнными межмодульными интерфейсами и параллельного программирования. Кроме того, в Модуле был изменён синтаксис языка — Вирт избавился от унаследованной ещё от Алгола-60 необходимости применять составные операторы в конструкциях ветвления и циклах. Модула не была широко известна и имела всего одну экспериментальную реализацию, но её доработанная версия — Модула-2, разработка которой началась в 1977 и закончилась в 1980 году, предназначенная для реализации системного ПО разрабатываемой в ETH системы  — 16-разрядного персонального компьютера, стала известна и довольно популярна, хотя и не превзошла по популярности Паскаль, особенно его коммерческие реализации. Система Lilith обогнала тенденции компьютерной индустрии на несколько лет, позднее Вирт с сожалением говорил, что, не реализовав потенциал этой системы, швейцарская компьютерная индустрия упустила свой исторический шанс. Развитием Модулы-2 стал язык Модула-3, разработанный совместно фирмами DEC и Olivetti; в его создании Вирт участия не принимал.

Во второй половине 1970-х Вирт участвовал в конкурсе министерства обороны США на разработку нового языка для программирования встроенных систем, в результате которого был создан язык Ада. Повторилась история с Алголом-68 — проект группы, в которой работали Вирт и Хоар, не был одобрен комитетом по языку. В итоге конкурс выиграл проект, основанный на Паскале, но гораздо более сложный и объёмный.

С 1982 по 1984 и с 1988 по 1990 годы Вирт возглавлял факультет компьютерных наук ETH, с 1990 года — Институт компьютерных систем при ETH.

В 1988 году в содружестве с  Вирт разработал язык программирования Оберон. Целью разработки было создание языка для реализации системного ПО проектируемой новой рабочей станции. Основой для Оберона стала Модула-2, которую существенно упростили, но при этом дополнили новыми возможностями.

В 1992 году Вирт и  выпустили сообщение о новом языке программирования — Оберон-2, — минимально расширенной версии Оберона. В этом же году была образована дочерняя компания ETH — Oberon microsystems, которая занялась разработкой систем Оберон. Вирт стал одним из членов её совета директоров. В 1999 году эта компания выпустила следующую версию Оберона — Компонентный Паскаль, более приспособленную для компонентного программирования. В 1996 году Вирт разработал ещё один оригинальный язык программирования — , простой обучающий язык для формального описания и симуляции цифровых электрических схем.

1 апреля 1999 года Вирт вышел на пенсию, достигнув предельного для государственного служащего в Швейцарии возраста 65 лет (ETH — государственный ВУЗ, его работники являются госслужащими и их работа подчиняется соответствующему законодательству).

19 июня 2007 года Вирту была присуждена ученая степень почётного доктора Российской академии наук. , профессор Лондонского Университета Метрополитен, которого с Никлаусом Виртом связывает совместная работа в 2005—2008 годах над европейским проектом ONBASS.

Член национальных академий: Swiss Academy of Engineering (Швейцария), U. S. Academy of Engineering (США), Berlin-Brandenburg Academy (Германия). Он «Почетный доктор Университета ИТМО» (2005 год).

Премии и награды 
 Премия Эмануэля Пиора (1983)
 Премия Тьюринга (1984)
 ACM Award for Outstanding Contributions to Computer Science Education (1987, 1989)
 Пионер компьютерной техники (1988)
 Prix Max Petitpierre (1989)
 IBM Europe Science and Technology Prize (1989)
 Marcel Benoit Prize (1990)
 Orden Pour le Merite (1996)
 Leonardo da Vinci Medal (1999)
 ACM Outstanding Research Award in Software Engineering (1999).
 Премия Эдуарда Рейна (2002)

Достижения 
Вирт разработал или участвовал в разработке языков программирования: Euler, Algol-W, PL/360, Pascal, Modula-2, Oberon, Oberon-2, Component Pascal. Наиболее известная его разработка, безусловно — язык программирования Паскаль, оказавший огромное влияние на несколько поколений программистов и ставший базой для создания большого числа языков программирования. Ещё одна фундаментальная работа, участником которой стал Вирт — разработка технологии структурного программирования, ставшая в программировании, безусловно, самой сильной формализацией как минимум 1970-х — 1980-х годов. Эта технология разработана, обоснована и внедрена в жизнь всего тремя выдающимися людьми — Виртом, Дейкстрой и Хоаром.

Комментаторы не раз отмечали, что идеи Вирта зачастую опережали развитие компьютерной индустрии на годы, иногда — на десятилетия. Разработанная в начале 1970-х система Pascal-P, предполагающая компиляцию программ на Паскале в универсальный «пи-код» и реализацию на любой платформе интерпретатора пи-кода (одна из известных её реализаций — UCSD-Pascal Университета Сан-Диего), которая позволяла с минимальными затратами переносить Паскаль-системы на новые аппаратные платформы, более чем на два десятилетия опередила идеи интерпретатора промежуточного кода, реализованные в системах, поддерживающих исполнение программ на языке Java и в платформе .NET. Идея совмещения системы программирования со сборщиком мусора, освобождающим программиста от необходимости отслеживать время жизни объектов, динамически размещённых в памяти, была реализована в 1988 году в языке и операционной системе Оберон. Обе эти идеи были использованы разработчиками Java и .NET во второй половине 1990-х годов.

Научные принципы 
Возможно, одним из наиболее точных выражений принципов, которых придерживается Вирт в разработке всех своих проектов, является фраза Эйнштейна, вынесенная в эпиграф к «Сообщению о языке Оберон»: «Делай просто, насколько возможно, но не проще этого». Во всех его работах прослеживается изначальная ориентированность на реализацию наиболее эффективного решения конкретной инженерной задачи на базе гарантированно работающего, математически обоснованного инструментария. Вирт твёрдо стоит на том, что программирование должно быть нормальной инженерной дисциплиной, гарантирующей достаточный уровень надёжности своих разработок. Достижение же надёжности возможно, по Вирту, только одним способом: максимально возможным упрощением и самих систем, и инструментов, которые используются для их создания. В соответствии с этим принципом языки и системы программирования, разрабатываемые Виртом, всегда были образцом «разумной достаточности», даже своего рода аскетичности — в них предусматривалось только то, без чего нельзя обойтись.

Даже расширение существующих языков и систем всегда сопровождалось упрощением. По подсчётам, опубликованным в статье Сергея Свердлова «Арифметика синтаксиса», «линия Вирта», как он её назвал — линейка языков, включающая Паскаль, Модулу-2, Оберон и Оберон2 — это единственный пример «генетической линии» языков-потомков Алгола-60, в которой сложность языка, определённая как количество лексем в его описании, стабильно снижалась и в настоящее время оказывается ниже, чем у общего «прародителя» — Алгола-60. Все языки «линии Вирта» проще Алгола-60, и каждый следующий язык в этой линии проще предыдущего. В то же время Ада более чем вдвое сложнее своего предшественника — Паскаля, C++ приблизительно в 1,7 раза сложнее Си, а в линейке Паскаль — Турбо Паскаль разных версий — Object Pascal сложность постоянно растёт от версии к версии.

Вирт часто критикует «американский подход» к разработке средств программирования, в котором маркетинговые соображения превалируют над требованиями математической стройности и гарантированной надёжности, и каждое новое модное поветрие сопровождается некритичным внесением в языки программирования новых синтаксических элементов. Это приводит к неправильной оценке роли некоторых идей и, в конечном итоге, к неправильной расстановке приоритетов в разработке ПО. В частности, говоря об ООП, Вирт неоднократно отмечал, что оно является достаточно тривиальным расширением того же структурного подхода, сдобренным новой терминологией, и вряд ли может претендовать на звание «революционной методологии программирования». Известно ехидное замечание Вирта по поводу привычки американцев к антропоцентризму в терминологии: «Они называют расширение типа „наследованием“, но, вообще-то, наследство обычно переходит к потомку только тогда, когда предок умирает» (к слову, не самое уместное — в биологии термин «наследственный признак» не подразумевает смерть предка).

Ещё один принцип, которым всегда руководствовался Вирт, можно сформулировать так: «Инструмент должен соответствовать задаче. Если инструмент не соответствует задаче, нужно придумать новый, который бы ей соответствовал, а не пытаться приспособить уже имеющийся». Он не приветствует разработку «языков, универсальных вообще». Каждая разработанная Виртом система имела чётко сформулированное назначение, область применения, и он всегда без колебаний исключал из разработки всё, что не было нужно для данного конкретного назначения. Здесь, однако, нужно уточнить: в «конкретное назначение», например, Оберона входит обеспечение предельно лёгкой и безопасной расширяемости системы, поэтому, не являясь языком «универсальным вообще», то есть не включая всех возможных средств для всех вообразимых применений, Оберон всё-таки является универсальным — «универсальным через расширяемость».

См. также 
 Закон Вирта

Книги 
Изданы на русском языке :
 Систематическое программирование. Введение. М.: Мир, 1977;
 Паскаль. Руководство для пользователя и описание языка. М.: Финансы и статистика, 1982 (в соавторстве с К. Иенсен);
 Алгоритмы + структуры данных = программы. М.: Мир, 1985;
 Программирование на языке Модула-2. Перевод с англ. В. А. Серебрякова, В. М. Ходукина; Под ред. В. М. Курочкина. — М. : Мир, 1987. — 222 с.;
 Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989. ISBN 5-03-001045-9 (версия книги на языке Модула-2)
 Алгоритмы и структуры данных. СПб.: Невский диалект. 2001.
 Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD. М.: ДМК Пресс, 2010. ISBN 978-5-94074-584-6, 0-13-022005-9
 Построение компиляторов. М.: ДМК Пресс, 2010. ISBN 978-5-94074-585-3, 0-201-40353-6
 Разработка операционной системы и компилятора. Проект Оберон: Пер. с англ. Борисов Е. В., Чернышов Л. Н. — М.: ДМК Пресс, 2012. — 560 с.: ил.. ISBN 978-5-94074-672-0

Книга Вирта «Алгоритмы + структуры данных = программы» издавалась на русском языке несколько раз в разных вариантах и считается первым из трёх классических учебников по структурному программированию. Последняя версия книги переработана и переведена автором на язык Оберон.

На английском языке:
 Systematic Programming. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1973. 0-13-880369-2
 PASCAL — User Manual and Report. (with Kathy Jensen) Springer-Verlag, 1974. ISBN 0-387-96048-1, 3-540-96048-1
 Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs (1976). ISBN 0-13-022418-9.
 Programming in Modula-2. Springer-Verlag, Heidelberg, New York, 1982. ISBN 3-540-11674-5
 Algorithms & Data Structures. Prentice-Hall, 1986. [PDF (2353 KB)] ISBN 0-13-022005-1
 Programming in Oberon: Steps beyond Pascal and Modula. (with M. Reiser) Addison-Wesley, 1992. [PDF (334 KB)] ISBN 0-201-56543-9
 Project Oberon. (with J. Gutknecht) Addison-Wesley, Reading, 1992. [PDF (4398 KB)] ISBN 0-201-54428-8
 Digital Circuit Design. Springer-Verlag, Heidelberg, 1995. ISBN 3-540-58577-X
 Theory and Techniques of Compiler Construction. Addison-Wesley, Reading, 1996. ISBN 0-201-40353-6
 Algorithms and Data Structures (1985) (in Oberon: 2004) [PDF (1241 KB)]
 The School of Niklaus Wirth. L. Boeszoermenyi, J. Gutknecht, G. Pomberger, Eds., 2000. ISBN 3-932588-85-1, ISBN 1-55860-723-4

Примечания

Ссылки 

 
 Никлаус Вирт в России
 Н. Вирт в проекте Информатика-21
 Перевод статьи Н. Вирта «Хорошие идеи: взгляд из Зазеркалья»
 Фотографии Н. Вирта
 Большое турне Н. Вирта по России (2005)
 Никлаус Вирт — патриарх надёжного программирования
 Биография Никлауса Вирта
 Никлаус Вирт — почётный доктор СПбГУ ИТМО
 Руслан Богатырев. Летопись языков Паскаль, Мир ПК, № 04/2001
 Никлаус Вирт — почетный доктор СПбГУ ИТМО.Анатолий Шалыто, биографические сведения

Программисты Швейцарии
Лауреаты премии Тьюринга
Учёные в области информатики Швейцарии
Пионеры компьютерной техники
Создатели языков программирования
Преподаватели Цюрихского университета
СПбНИУ ИТМО
Лауреаты премии Эмануэля Пиора
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Масарикова университета
Выпускники Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли